Diyllos ist der Name folgender Personen:

 Diyllos (Agonothet), lebte im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Diyllos von Athen, griechischer Historiker des 4./3. Jahrhunderts v. Chr.
 Diyllos (Erzgießer), korinthischer Erzgießer